Маджио, Маджио () — итальянская фамилия.

 Маджио, Вероника (род. 1981) — шведская певица.
 Маджо, Кристиан (род. 1982) — итальянский футболист, защитник.

См. также